Matrimony (film), een Amerikaanse stomme film uit 1915
 Matrimony (band), een Amerikaanse band
 Matrimony (album), een muziekalbum uit 1989 van de Australische band Kitty Finger
 Matrimony (nummer), een single uit 1971 van de Ierse zanger Gilbert O'Sullivan